

Aeronautica
 Lockheed A-12 – Aereo militare da ricognizione

Codici 
 A12 – codice che designa l'Osservatorio astronomico della Stazione Astronomica di Sozzago
 A12 – codice ECO della partita inglese, apertura degli scacchi

Strade 
 A12 – autostrada austriaca Kufstein – Arlberg 
 A12 – autostrada francese A11 (triangolo di Roquencourt) – Trappes
 A12 – autostrada tedesca Berlino – Francoforte sull'Oder
 A12 o Autostrada Azzurra – autostrada italiana Genova – Roma
 A12 – strada lituana
 A12 – autostrada portoghese Setúbal – Montijo/Ponte Vasco da Gama

Altro 
 A12 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili